Нуева Аурора има више значења:

 Нуева Аурора (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Аурора (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Аурора (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику